Az MTÜ SK FC Levadia Tallinn egy észt labdarúgócsapat, mely 1998-ban alakult meg FC Levadia Maardu néven. A klub a Mestriliigában szerepel, hazai meccseit pedig a 4750 férőhelyes Kadrioru Staadionban játssza.

Története során hatszor nyerte meg a bajnoki címet és a kupát, háromszor az észt szuperkupát és 2006-ban az UEFA-kupa első köréig jutott.

Története 
A csapat 1998. október 22-én alakult, amikor az OÜ Levadia nevű acélgyár szponzorálni kezdte a másodosztályban szereplő FK Olümp Maardu-t. A gárda hálából FC Levadiá-ra változtatta a nevét. Hamarosan feljutott a Meistriliigába. Ezután egyesült a Tallinna Sadam-mal, amit újabb névváltás követett, ezúttal FC Levadia Tallinn-ra.

Az első, Levadia néven lejátszott szezonjában négy trófeát nyert, elhódította a bajnoki serleget, a kupát, a ligakupát és a szuperkupát is. A 2000-es szezonban mindössze két mérkőzést vesztett, mindkétszer a Sahtar Doneck ellen bukott a Bajnokok Ligája selejtezőjében.

2006-ban a „zöld-fehérek” az UEFA-kupában indultak, mindeddig ez volt történetük legsikeresebb európai kupaszereplése. A selejtezők során legyőzték a finn FC Hakát és a holland Twentét. Az első körben a Newcastle Uniteddel sorsolták össze őket. A várakozásoknak megfelelően az angolok jutottak tovább (3–1-es összesítéssel), de a Levadia megnehezítette a dolgukat.

Remek szezont követően 2009-ben ismét bajnok lett, így a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhatott. Nagy meglepetésre előbb továbblépett a lengyel Wisła Kraków ellenében, majd két 1–0-s vereséget követően búcsúzott a magyar bajnok Debreceni VSC-vel szemben.

Sikerek 

 Meistriliiga: (10)
 Bajnok: 1999, 2000, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2020
 Észt kupa: (9)
 Győztes: 1999, 2000, 2004, 2005, 2007, 2010, 2012, 2014, 2018
 Észt szuperkupa: (7)
 Győztes: 1999, 2000, 2001, 2010, 2013, 2015, 2018

Keret

Jelenlegi keret 
2018. szeptember 16-i állapot szerint.

Észt bajnokság

Európai kupaszereplés 

M = Mérkőzések, Gy = Győzelem, D = Döntetlen, V = Vereség, LG = Lőtt gólok, KG = Kapott gólok

Korábbi híres játékosok 

  Argo Arbeiter
  Sergei Bragin
  Aleksandr Dmitrijev
  Sergei Hohlov-Simson
  Tarmo Kink
  Andrei Krasnopjorov
  Toomas Krõm
  Dmitri Kruglov
  Artur Kotenko
  Liivo Leetma
  Marek Lemsalu
  Ivan O'Konnel-Bronin
  Indro Olumets
  Sergei Pareiko
  Ats Purje
  Eduard Ratnikov
  Mati Pari
  Igor Prins
  Kaimar Saag
  Maksim Smirnov
  Mark Švets
  Konstantin Vassiljev
  Vladimir Voskoboinikov
  Vitoldas Čepauskas
  Martynas Karalius
  Vadimas Petrenko
  Darius Regelskis
  Modestas Stonys
  Aleksandrs Laško

Források

Külső hivatkozások 
 Az FC Levadia Tallinn hivatalos honlapja

Észt labdarúgócsapatok
1998-ban alapított labdarúgócsapatok
Tallinn